Борейко — прізвище, зокрема, українське. Пов'язане з давнім шляхетським родом Борейків власного гербу.

Відомі носії 
 Борейко Валентин Іванович (*1937) — радянський футболіст і футбольний тренер, український футбольний тренер.
 Борейко Володимир Євгенович (*1958) — український еколог, природоохоронець та письменник.
 Борейко Йосиф (1729—1762) — єзуїт, професор
 Борейко Михайло Степанович (1948—1994) — народний депутат України 1-го скликання.
 Борейко Сергій Михайлович (*1912—1988) — художник, член Спілки Художників УРСР (1955).

Примітки

Див. також 
 Борейки
 Борейко (герб)
 Вацлав Борейко

Українські прізвища